Единадесето хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 11 000 г. пр.н.е. до края на 10 001 г. пр.н.е.

Събития 
 10930 пр.н.е. изригва вулкан на Лаахер Сее в Айфел.

Хилядолетия
Среднокаменна епоха
Старокаменна епоха